Momenty – album Mariki z 2012 roku
 Momenty – album Grzegorza Hyżego z 2017 roku